

Toponymes
Le nom Taranne renvoie à différents lieux parisiens qui ont hérité du nom de la rue Taranne, qui tenait le sien de Simon de Tarrennes, échevin à Paris en 1417, sous la prévôté de Guillaume Cirasse.

 Rue Taranne, voie parisienne disparue.
 Petite rue Taranne, ancien nom de la rue Bernard-Palissy à Paris.
 Rue Taranne, ancien nom de la rue de l'Égout (Topographie historique du vieux Paris, 1866, vol. III, p. 131).
 Place Taranne, ancien nom du carrefour Saint-Benoît (croisement de la rue Taranne et de la rue Saint-Benoît) (fin du XVIIIe siècle - XIXe).
 Le Taranne, hôtel disparu du boulevard Saint-Germain, à côté de la brasserie Lipp.

Titres
 Le professeur Taranne, pièce de théâtre d’Arthur Adamov.
 Les Demoiselles du Taranne, livre de Gabriel Matzneff, Gallimard, 2007.

Autre
 Le Taranne, animal fabuleux en Normandie (Monthulé). Voir Amélie Bosquet, La Normandie, romanesque et merveilleuse, Paris, Téchener, 1845, p. 215.